L'Associação Académica do Fogo est un club capverdien de football basé à São Filipe, sur l'île de Fogo. Avec douze titres de champion de Fogo, c'est le club le plus performant de l'île.

Histoire 

Fondé en 1962, le club compte à son palmarès douze titres de champions de l'île de Fogo et est le club ayant le plus souvent participé au Campeonato Nacional. Cependant, cette présence régulière au plus haut niveau ne lui a pas encore permis de décrocher de titres nationaux. Sa meilleure performance date de la saison 2014, où le club parvient pour la première fois à atteindre la finale, perdue face au CS Mindelense.

Palmarès 
 Championnat du Cap-Vert 
 Finaliste en 2014

 Championnat de l'île de Fogo de football (12)
 Vainqueur en 1985, 1987, 1988, 1991, 1993, 1995, 1997, 2002, 2005, 2008, 2012, 2013, 2014

Bilan saison par saison

Competition national

Competition regional

Références et liens

Références

Lien externe 
 Fiche sur le site soccerway

Fogo (Cap-Vert)
Club de football au Cap-Vert
Club de football fondé en 1962